Butzenmühle bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Butzenmühle (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Butzenmühle (Markt Taschendorf), Ortsteil des Marktes Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Butzenhof